Сент-Сули́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Броссак. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16354.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к юго-западу от Парижа, в 140 км южнее Пуатье, в 33 км к юго-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 126 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 82 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 62 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 62 активных работали 58 человек (34 мужчины и 24 женщины), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 20 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта